Aero A-27, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Een verkeersweg:
A27 (België)
A27 (Duitsland), zie Bundesautobahn 27
A27 (Frankrijk)
A27 (Griekenland)
A27 (Groot-Brittannië)
A27 (Italië)
A27 (Nederland), zie Rijksweg 27
A27 (Noord-Ierland)
A27 (Portugal)
A-27 (Spanje)